Петрович-Негош:
 Петрович-Негош, Алтиная (род. 1977) — единственная дочь Николы, князя Черногории, главы дома Петрович-Негошей и его покойной жены Франсины Наварро.
 Петрович-Негош, Борис — наследный принц Черногории, великий герцог Грахово и Зеты.
 Петрович-Негош, Вероника (род. 1976) — жена сына наследника Черногорского престола.
 Петрович-Негош, Никола (род. 1944) — представитель потомков династии Петровичей-Негошей.
 Петрович-Негош, Радэ (род. 1982) — черногорский футболист, завершивший игровую карьеру, играл на позиции полузащитника.